

Согертіс — місто, штат Нью-Йорк
 Согертіс — селище, штат Нью-Йорк